A PB-420 é uma rodovia brasileira do Estado da Paraíba. Tem uma extensão de cerca de 12,5 km.

Bifurca-se no curto trecho paraibano da BR-116, no município de Cachoeira dos Índios, seguindo a nordeste. É o único meio de entrada na zona urbana do município. Termina na BR-230, onde é possível ir ao Estado cearense via BR-116, à esquerda, ou seguir por Cajazeiras até Campina Grande e João Pessoa, à direita.

Liga a BR-116 à BR-230, embora estas já estivessem ligadas à apenas 12km antes. Então, serve como rodovia de escoamento da engarrafada bifurcação 116-230 no município de Ipaumirim.

Ver também 
 Rodovias da Paraíba

Ligações externas 
 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba 
 Mapa das Estradas do Estado da Paraíba em PDF (DNIT)
 Ministério dos Transportes

420